Pier Maria I de' Rossi (1374-1438)
Pier Maria II de' Rossi (1413-1482)
Pier Maria III de' Rossi (1504-1507), conte di San Secondo